Steinplatte steht für:
 Steinplatte, ein Bergmassiv in den Chiemgauer Alpen in Österreich 
 Steinplatte (Fränkische Alb), ein bewaldeter Berg des Mittelgebirges Weißenburger Alb 
 Steinplatte (Nürnberg), sowohl ein Teil des Nürnberger Ortsteils Erlenstegen als auch die Bezeichnung für eine Erhebung im Nordosten der Stadt Nürnberg
 Steinplatte, Natursteinplatte